Gran kan henvise til flere artikler:

 Gran-ordenen – orden af nåletræer
 Gran-familien – familie i granordenen
 Populær samle-betegnelse for visse af slægterne i Gran-familien, nemlig Douglasgran, Gran-slægten, Hemlock og Ædelgran.
 Gran-slægten – en slægt i granfamilien
 Gran (vægtenhed) – dansk vægtenhed der svarer til 0,0651 gram
 Gran kommune – en kommune i Oppland fylke i Norge